Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1973, no circuito de Indianapolis na quarta-feira, 30 de Maio de 1973.

1973
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1973